Ernst Höpfner – filologo e educatore tedesco
 Johann Georg Albrecht Höpfner – farmacista e giornalista svizzero
 Matthias Höpfner – bobbista tedesco

Pagine correlate
Hopfner